Фарамир може да се отнася за:

 Фарамир (син на Денатор)
 Фарамир (син на Ондохер)
 Фарамир Тук, син на Пипин